Melbye est un nom de famille porté notamment par trois frères peintres :

 Anton Melbye (1818 - 1875)
 Fritz Melbye  (1826-1869)
 Vilhelm Melbye (1824-1882)